Adhèrbal, nom corrent cartaginès, dedicat al deu Baal.
 Adhèrbal (Primera Guerra Púnica), comandant cartaginès de la Primera Guerra Púnica
 Adhèrbal (Segona Guerra Púnica), comandant cartaginès de la Segona Guerra Púnica
 Adhèrbal de Numídia, rei de Numídia